Ліза Реймонд і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі. Реймонд вирішила зосередитись на змаганнях в одиночному розряді.

Коріна Мораріу і Кімберлі По виграли титул, у фіналі перемігши пару Тамарін Танасугарн і Олена Татаркова з рахунком 6–4, 4–6, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Тур WTA 2000
U.S. National Indoor Tennis Championships